Lumas Etima es un Jedi en el universo de Star Wars.

Este fue un joven caballero jedi de raza humano que luchó en las Guerras Clon (Clone Wars) y fue entre los 200 Jedi a Geonosis guiado por el Maestro Mace Windu. Fue de los pocos que sobrevivió a la Gran Purga jedi.

Fue capturado e interrogado por Darth Vader y le reveló (Tras ser derrotado por Vader en un duelo de sables de luz)el paradero del Exiliado jedi. Tras esto, Vader mata Lumas y manda a un servicio de espionaje imperial a Kashyyyk, el planeta natal de los Wookies, donde se supone que se encuentra el Exiliado Jedi.

Véase también 
 Jedi

Personajes Jedi de Star Wars